Hakulinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1941), chercheuse finlandaise en syntaxe et linguistique
 (1866-1928), homme politique finlandais
 (1899-1985), linguiste finlandais
 (1918-1991), lichénologue finlandais
Veikko Hakulinen (1925-2003), fondeur et biathlète finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois